Fenouillet ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Fenouillet (Haute-Garonne) im Département Haute-Garonne
 Fenouillet (Pyrénées-Orientales) im Département Pyrénées-Orientales

mit Namenszusatz:
 Fenouillet-du-Razès im Département Aude